|-
| 188601 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188602 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188603 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188604 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188605 - ||  || 5 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188606 - ||  || 10 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 188607 - ||  || 15 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188608 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188609 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188610 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188611 - ||  || 24 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 188612 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188613 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188614 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188615 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188616 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188617 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188618 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188619 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188620 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188621 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188622 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188623 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188624 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188625 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188626 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188627 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188628 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188629 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188630 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188631 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188632 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188633 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188634 - ||  || 28 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 188635 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188636 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188637 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188638 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188639 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188640 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188641 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188642 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188643 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188644 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188645 - ||  || 14 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188646 - ||  || 14 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188647 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188648 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188649 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188650 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188651 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188652 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188653 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188654 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188655 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188656 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188657 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188658 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188659 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188660 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188661 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188662 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188663 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188664 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188665 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188666 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188667 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188668 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188669 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188670 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188671 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188672 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188673 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188674 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188675 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188676 - ||  || 30 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188677 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188678 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188679 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188680 - ||  || 30 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188681 - ||  || 29 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188682 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188683 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188684 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188685 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188686 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188687 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188688 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188689 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188690 - || 2005 TK || 1 octombrie 2005 || Greiner Research || 
|-
| 188691 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188692 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188693 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188694 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188695 - ||  || 1 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188696 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188697 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188698 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188699 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188700 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-